

Lingua 
Tempus fugit – locuzione latina

Musica 
Tempus Fugit – gruppo musicale progressive rock brasiliano
Tempus fugit – album di Fearbringer del 2011
Tempus fugit – album di Jerzy Połomski del 1978
Tempus fugit – album di Roberto Cacciapaglia del 2003
Tempus fugit – album dei Törr del 2011
Tempus Fugue-it (o Tempus Fugit) – composizione jazz di Bud Powell del 1949

Altro 
Tempus fugit – film tv del 2003 diretto da Enric Folch
Tempus fugit – fumetto francese della serie Raghnarok